, también conocida como  es un personaje ficticio y uno de los personajes de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE, una serie de manga escrita e ilustrada por Clamp. En la serie, Sakura es una princesa del Reino Clow quien separa sus recuerdos de su cuerpo y los envía a  dimensiones paralelas. Luego de estar catatónica y cerca de la muerte, Syaoran, su amigo de la infancia, se dispone a recuperar sus recuerdos que tomaron la forma de plumas. Como pago por su viaje, Sakura pierde todos sus recuerdos respecto a Shaoran, de quien estaba enamorada. Sin embargo, a medida que el viaje continúa, Sakura comienza a relacionarse y acercarse a Shaoran y se entera que el hechicero Fei-Wang Reed fue el responsable de la pérdida de sus recuerdos, cuya recuperación le es conveniente. Además de Tsubasa: Reservoir Chronicle, Sakura también aparece en otros trabajos de Clamp, entre ellos xxxHolic y la serie de drama CD Holitsuba.

El personaje de Sakura está basado en Sakura Kinomoto, la protagonista de un manga anterior de Clamp, Cardcaptor Sakura, en el cual tiene una relación similar con Shaoran, también basado en un personaje del mismo manga. Su personaje ha sido bien recibido por la audiencia y los lectores japoneses, por lo que aparece en varias encuestas de popularidad de Tsubasa: Reservoir Chronicle así como de series en general. Publicaciones de manga, anime y otros medios también han comentado sobre el personaje de Sakura. Ha recibido halagos por su personalidad, su relación con Shaoran, así como su evolución a lo largo de la serie.

Creación y Concepción
Usando las ideas de Osamu Tezuka y su Sistema de Estrella, Sakura está basada en el personaje principal de Sakura Card Captor, Sakura Kinomoto quien estaba relacionada con Syaoran Li, personaje en el que se basa Syaoran de Tsubasa Reservoir Chronicle. Tanto Sakura como Syaoran fueron utilizados como los protagonistas de "Tsubasa" y, como sus contrapartes en Sakura Card Captor que tuvieron un final feliz, Clamp marcó que los protagonistas de Tsubasa habrían de atravesar varios desafíos para alcanzar su propio final feliz.

Historia
Sakura, la princesa del país de Clow, pierde sus recuerdos tras unos eventos extraños en las ruinas del país. Su amigo de la infancia de quien está enamorada y viseversa, emprende un viaje junta ella entre dimensiones alternas a cambio del precio que antepone la bruja de la dimensión, la relación de ambos y los recuerdos junto con Syaoran. Junto a Fye, Kurogane y Mokona van en diversos viajes donde tendrán que pasar por diversas batallas para recuperar sus recuerdos en forma de plumas.

País de Clow 
En el país de Clow, Sakura es la princesa del reino y creció junto con Syaoran. Cuando Syaoran vuelve de las excavaciones de las ruinas, Sakura lo va a visitar con la intención de confesarle sus sentimientos, pero los interrumpe el fuerte sonido de la campana del castillo (según Sakura, su hermano Touya lo hizo a propósito para interrumpirlos). Sakura se va, diciéndole a Syaoran que lo que le iba a decir se lo dirá lo próxima vez que lo vea. Al llegar al castillo, Sakura es descubierta por Touya, su hermano y rey del país de Clow, quien la molesta diciendo que Syaoran es un mocoso. Después, llega el sacerdote del pueblo, Yukito, quien les dice que hay nuevas ruinas que descubrir. Touya sigue molestando a Sakura diciendo que no podrá verlo por su trabajo como arqueólogo, haciendo que Sakura se molestase y se marche a su habitación. Mientras pensaba en la confesión que le haría a Syaoran,  Sakura siente como si algo en las ruinas la estuviese llamando y empieza a ver diversas imágenes del futuro, para luego recuperar la conciencia con extrañeza. Al día siguiente en las excavaciones, le lleva el almuerzo a Syaoran y es ahí donde se siente atraída por un símbolo que Syaoran ha descubierto. Al tocarlo le comienzan a salir alas de ángel para luego ser absorbida por una especie de portal. Syaoran sin dudarlo ingresa para rescatarla. De pronto, las alas se desvanecen en plumas que se dispersan en diferentes mundos. Syaoran al salir a la superficie encuentra que casi todos han muerto por unos soldados aparecidos de otro mundo. El rey Touya, quien se encuentra envenenado por el corte de una espada, aparece junto con el sacerdote Yukito. Tras leerles los recuerdos, Yukito los envía con la bruja de la dimensión Yuuko Ichihara para ayudarlos.

Tienda de Yuuko 
Sakura en la tienda de Yuuko, ella está a punto de morir por la pérdida de sus alas ya que eran su corazón, por lo que está inconsciente. Cuando ambos llegan más tarde llegan Fye y Kurogane, Fye quiere no volver a su mundo, mientras que Kurogane quiere ir al suyo, y los tres pagan el precio que era lo que más apreciaban, para Kurogane su espada, Fye su tatuaje y Syaoran su relación. Cumplido esto, se les entrega a la Mokona blanca para viajar a distintos mundos.
En el manga de xxxHolic, en la perspectiva de Kimihiro Watanuki en esa misma escena, se describe que el precio que pagó Sakura fueron los recuerdos que pasó junto con Syaoran.

República de Hashin 
En este mundo son acogidos en la casa de Sorata y Harashi, quienes son una pareja que conocen a Yuuko. Fye se da cuenta de que una de las plumas de Sakura está en la ropa de Syaoran con lo que logran conseguir tiempo para evitar que muera, Mokona les dice a todos que puede rastrear las plumas. Syaoran tras una larga batalla logra recuperar una pluma con la que Sakura logra despertar, pero le pregunta a Syaoran quien es, lo que hace que Syaoran suelte su mano y se ponga triste, Syaoran le dice lo que está pasando y se le presentan Fye, Kurogane y Mokona, mientras que Syaoran sale a la lluvia, aparentemente a llorar, Sakura se siente algo contenta porque sentía que una algo muy cálido le sostenía la mano. Al día siguiente todos se van sin antes despedirse de todos.

Referencias

Enlaces externos

Princesas ficticias
Clones ficticios